Treći rang prvenstva Bosne i Hercegovine u nogometu u sezoni 2004./05. čine Druga liga Federacije BiH i Druga liga Republike Srpske.

Druga liga Federacije BiH

Jug 

 Izvori: 
 sportsport.ba

Sjever  

 Izvori: 
 65 žutih ljeta : NK "Bok" od 1950. do 2015.  
 ''70 godina NK "Sloga"

Druga liga Republike Srpske

Poveznice

Izvori 
  

2004-05
 3